Wahlkreis 88 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 88
 Landtagswahlkreis 88